Miejscowości w USA:
 Wauconda – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
Gminy w USA:
 Wauconda (ang. Wauconda Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lake